Une canicule désigne généralement une période de très forte chaleur durant l'été.

C'est aussi le titre de :
 Canicule, roman de Jean Vautrin ;
 Canicule, film d'Yves Boisset adapté de ce livre ;
 Canicule, film australien de 2020.

« Canicule » peut aussi faire référence à :
 Un été de canicule, une télésuite française.